Advanced Access Content System – standard dei digital rights management implementato negli HD DVD e Blu-ray
 Air academy cadet squadron – squadriglia di cadetti della US Air Force Academy in Colorado Springs, Colorado
 American Association of Christian Schools – organizzazione che unifica le scuole cristiane e le associazioni scolastiche cristiane degli Stati Uniti